Ма́ллер () — фамилия:

 Маллер, Александр Густавович — Георгиевский кавалер; майор; № 9204; 26 ноября 1853.

См. также 
 Малер
 Маллери